Para hepático, véase Hígado.

El término hepática puede referirse:

 al hígado;
 a la división de pequeñas plantas Hepaticophyta, o bien
 al nombre común de la planta Anemone hepatica.

en:hepatic